Hypoplectrus är ett släkte av fiskar. Hypoplectrus ingår i familjen havsabborrfiskar.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Havsabborrfiskar
Hypoplectrus